

Mitologia grecka 
 Perses – w mitologii greckiej syn tytana Kriosa i jego żony Eurybii. Ze swoją małżonką, tytanidą Asterią, miał tylko jedną córkę – Hekate.
 Perses (syn Heliosa) – brat Ajetesa i syn Heliosa, zdradził swojego brata, aby samemu (na krótko) wstąpić na tron. Spiskował razem z Medeą.
 Perses (syn Perseusza) – syn Perseusza i Andromedy.

Postać historyczna 
 Perses (brat Hezjoda) – postać historyczna, brat Hezjoda. Perses po śmierci ojca postanowił zagarnąć cały majątek dla siebie – nie dzieląc się z Hezjodem. W tym celu przekupił sędziów. Mówią o tym Prace i dni Hezjoda.

Przypisy 

Tytani w mitologii greckiej